JSA est un sigle qui peut désigner :
 Joint Security Area, la zone commune de sécurité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ;
 Joint Security Area, le titre international de Gongdong gyeongbi guyeok, un thriller militaire sud-coréen (2000), réalisé par Park Chan-wook ;
 Journal de la Société des américanistes, une publication scientifique française ;
 Japanese Standards Association, un organisme de normalisation japonais ;
 Justice Society of America (en français, Société de Justice d'Amérique), une équipe de super-héros appartenant à l'univers de DC Comics ;
 JSA Bordeaux ou Jeunes de Saint-Augustin, un club omnisports français fondé en 1938 à Bordeaux ;
 JSA Bordeaux Volley ou Jeunes de Saint-Augustin Bordeaux Volley, un club français de volley-ball ;
 JSA Bordeaux Basket ou Jeunes de Saint-Augustin Bordeaux Métropole, un club français de basket.